Гера́сим Ива́нович Хлу́дов (1821—1885) — русский купец и предприниматель из купеческого рода Хлудовых;  картин. Потомственный почётный гражданин, купец 1-й гильдии, мануфактур-советник.

Биография 
Родился в 1821 году — один из сыновей московского купца Ивана Ивановича Хлудова (1787—1835). Был отдан учиться в Практическую коммерческую академию, которую вынужден был оставить после смерти отца и старшего брата Тараса в 1837 году, чтобы вместе с братьями Алексеем и Назаром заниматься семейным делом. В 1842 году ими был учреждён торговый дом полного товарищества «А. Н. Г. и Д. Ивана Хлудова сыновья». В 1844 году они получили от Егорьевской городской думы на реке Гуслянке вблизи Егорьевска землю в вечное потомственное пользование для постройки фабрики, которая в 1845 году начала давать продукцию; в 1849 году за изделия фабрики была получена серебряная медаль, а в 1853 — золотая.

В 1860 году Герасим Иванович Хлудов был Высочайше награждён званием мануфактур-советника; в 1861 году пожалован орденом Св. Станислава 1-й степени.

В 1885 году Г. И. Хлудов стал единоличным собственником Товарищества Ярцевской мануфактуры после продажи ему своей доли племянником, М. А. Хлудовым.

Г. И. Хлудов был гласным Московской городской думы в 1863—1866, выборным московского купеческого сословия в 1863—1866, 1873—1876, выборным Московского биржевого общества в 1870—1873 годах.

Жил с семьёй в усадьбе на Земляном валу, которая была известна под названием Высокие горы (усадьба Усачёвых-Найдёновых). Д. И. Покровский в «Очерках Москвы» («Исторический вестник», 1893) писал о нём: 
Дом свой Герасим Иванович вел на самую утонченную ногу, да и сам смахивал на англичанина. У него не раз пировали министры финансов и иные тузы финансовой администрации. Сад при его доме, сползавший к самой Яузе, был отделан на образцовый английский манер и заключал в себе не только оранжереи, а старопечатных книг — до 624-х
Г. И. Хлудов собрал также значительную коллекцию картин, особенное внимание уделяя жанровым произведениям В. Г. Перова: его собрание и началось с приобретения у Перова картин: «Приезд станового на следствие» — в 1857 году и «Первый чин» — в 1860 году. В течение 1860-х годов к ним присоединилось несколько других картин: «Разборчивая невеста» Федотова, «Вирсавия» Брюллова (эскиз), «Вдовушка» Капкова, пейзажи Айвазовского и Боголюбова, «Таверна» и «Рыночек» Риццони. Коллекция после смерти Г. И. Хлудова была разделена между его наследниками.

На протяжении многих лет вёл дневник, опубликованный в конце XX века.

В Москве на его деньги были благоустроены Крутицкие казармы — возобновлены древние въездные ворота с теремом при казармах, отремонтированы казарменные церкви; при 2-й Городской больнице и арестантском доме была построена церковь. В 1884 году на его средства в Сыромятниках была построена богадельня по проекту архитектора Б. В. Фрейденберга. Кроме этого в завещании он пожертвовал 2 тысячи рублей на строительство психиатрической Алексеевской больницы.

Умер в 1885 году. Похоронен был в Покровском мужском монастыре в родовой усыпальнице, которую после его смерти возвёл архитектор Л. Н. Кекушев.

Семья 
Братья:
 Тарас Иванович (1805—1837).
 Савелий Иванович (1806—1855).
 Назар Иванович (1819—1858).
 Алексей Иванович (1818—1882) — библиофил и собиратель рукописей.
 Давид Иванович (1822—1886) — известный благотворитель.

Дети:
 сын (?—до 1890)
 Александра Герасимовна (?—?), замужем за гласным Московской городской думы (с 1877) Александром Александровичем Найдёновым (1839—1916)
 Клавдия Герасимовна (ок. 1845—1899), замужем за Дмитрием Родионовичем Востряковым (1845—1906)
 Прасковья Герасимовна (?—?), замужем за Константином Константиновичем Прохоровым (1842—1888)
 Любовь Герасимовна (1859—1931), в первом браке — за Николаем Александровичем Лукутиным, во втором — за Николаем Михайловичем Пыльцовым (1876—1936).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Г. И. Хлудов
 Хлудовы купцы

Коллекционеры Российской империи
Мануфактур-советники
Похороненные на кладбище Покровского монастыря
Купцы Москвы
Герасим Иванович